Eiberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Eiberg (Bochum-Essen), Ortsteil von Bochum und Essen
 Eiberg (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Eiberg (Ellenberg), Ortsteil der Gemeinde Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eiberg (Irsee), Ortsteil des Marktes Irsee, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Eiberg (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

in Österreich:
 Eiberg (Gemeinde Niederndorferberg), Ortschaft von Niederndorferberg, Bezirk Kufstein, Tirol

Eiberg ist der Name folgender Berge:
 Eiberg (Schwarzwald) bei Calmbach
 Eiberg (Wilder Kaiser), 1673 m, in Tirol, siehe auch Eibergstraße
 Eiberg (Lipper Bergland), 230 m, Berg im Lipper Bergland

Eiberg ist ein dänischer Familienname:
 Valdemar Eiberg (1892–1965), dänischer Jazzmusiker

Eiberg bezeichnet
 Eiberg (Bannwald), Schutzgebiet im Landkreis Calw, Baden-Württemberg